katena – nazwa geokompleksów w profilu rzeźby terenu
 katena – komentarz biblijny
 katena – łańcuch kraterów np. na Księżycu
 Katena – inna nazwa chorwackiej wyspy Katina